Details ("dettagli" in lingua inglese) può riferirsi a:

Details – album dei Frou Frou del 2002
Details – rivista mensile statunitense
 Details – racconto scritto da China Miéville, proposto nel 2002 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)